Parchment kan syfta på:

 Hansle Parchment (1990–), en jamaicansk friidrottare
 Parchment, Michigan